Шлаин, Израиль Борисович (1914, Томск — 1995, Москва) — советский и российский учёный-горняк, один из создателей современной технологии производства нерудных строительных материалов. Доктор технических наук, профессор, Заслуженный строитель РСФСР.

Биография
И.Б. Шлаин родился в 1914 г. в Томске в семье горного инженера. Закончил Московский горный институт (сегодня – Горный институт НИТУ «МИСиС») в 1936 г., первый выпуск по специальности "Открытые горные работы". В 1938 г. его отец – крупный ученый, был расстрелян, а мать репрессирована как жена врага народа. Трудовую деятельность начал старшим десятником на карьере, а затем перешел на работу в подразделение Метростроя на должность главного инженера «Стройнерудлеса».

В период Великой Отечественной войны при его участии была решена задача обеспечения спецстроек прочным щебнем. В 1944 г. И.Б. Шлаин назначен главным инженером треста «Союзстекло», затем переведен на должность заведующего лабораторией Государственного института стекла. С 1956 г. являлся заместителем директора по научной работе института НИИ железобетон, ВНИИжелезобетон.

В 70-х гг. был одним из инициаторов создания институт ВНИПИИстромсырье с двумя опытно-производственными предприятиями, выполняющий весь комплекс работ по созданию новых объектов, включая геологоразведку, изыскания, технологические испытания промышленных проб минерального сырья, научные, конструкторские и проектные работы. Потеряв в 1992 году всю семью – сына, поэта Михаила Израилевича Шлаина, дочь и супругу, продолжал работать по 10–12 часов в сутки, занимаясь проблемами отрасли. 

Работал заместителем директора института до своей смерти в 1995 году.

Научная и производственная деятельность
Внес большой вклад в разработку научных основ технологии добычи сырья в промышленности строительных материалов, создал новое научное направление, основанное на системном подходе к технологии разработки месторождений и переработки сырья, обеспечивающее повышение эффективности производства и качества продукции.

В 1968 г. защитил первую в отрасли докторскую диссертацию по добыче и переработке карбонатных пород, на основании положений которой сформулировано новое направление – оптимизация технологии производства нерудных строительных материалов.

Под его руководством и при непосредственном участии выполнены работы по флотационным способам обогащения стекольных песков, гидротранспортированию мела и др. И.Б. Шлаин предложил принцип расчета технологии переработки неоднородных по прочности осадочных пород, основанный на аддитивности процесса дробления пород разной прочности, давший научное обоснование проектированию ДСЗ. 

В 1969 г. И.Б. Шлаин добился образования общесоюзной секции «Нерудные строительные материалы» в составе центрального правления НТО стройиндустрии. Этой секцией он бессменно руководил вплоть до смерти в 1995 г. Заседания секции проводились 3-4 раза в год, регулярно организовывались семинары и конференции, объявлялись всесоюзные конкурсы. При его непосредственном участии было проведено семь всесоюзных совещаний. Будучи почти всегда единоличным автором, опубликовал более 100 печатных работ, в их числе справочники и четыре монографии. Вел активную общественно-инженерную работу, входил в состав многих комиссий и советов, включая специализированный совет Московского горного института по присвоению ученой степени доктора технических наук по открытым горным работам.

Признание
И.Б. Шлаин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, пятью медалями, ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР».

Источники
Израиль Борисович Шлаин (к 70-летию со дня рождения) / Горный журнал, 1985, №1, С. 61

Израиль Борисович Шлаин (1914–1995) / Строительные материалы, 2005, №4, С. 9

Ю.Д. Буянов. Институту ВНИПИИстромсырье 25 лет / Строительные материалы, 1998, №10, С. 3

"Руководитель секции Шлаин И.Б." на сайте первого министра строительства России Б.А. Фурманова
Выпускники Московского государственного горного университета